Downey steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Downey, Stadt in Kalifornien
 Downey (Idaho)
 Downey (Illinois)
 Downey (Iowa)
 Downey (Pennsylvania)
 Downey Road (Kalifornien)

im NRHP gelistete Objekte:
 Downey Building, in Atlanta, Illinois, ID-Nr. 04000069
 Downey Savings Bank, in Downey, Iowa, ID-Nr. 76000740

Personen:
 Aaron Downey (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Brad Downey (* 1980), US-amerikanischer Künstler

 Elsie Winnifred Downey (1926–2014), US-amerikanische Dendrochronologin
 Glanville Downey (1908–1991), US-amerikanischer Althistoriker
 Jake Downey (* 1936), englischer Badmintonspieler, Trainer und Autor
 Jimmy Downey (* 1987), australischer Fußballspieler

 Juan Downey (1940–1993), chilenisch-US-amerikanischer Videokünstler und Zeichner
 June Etta Downey (1875–1932), amerikanische Psychologin
 Margaret Downey, amerikanische Bürgerrechtlerin
 Mark Downey (* 1996), irischer Radsportler 
 Raymond Downey (* 1968), kanadischer Boxer

Rod Downey (* 1957), australisch-neuseeländischer Mathematiker
 Roma Downey (* 1960), britische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Sheridan Downey (1884–1961), amerikanischer Politiker
 Stephen Wheeler Downey (1839–1902), amerikanischer Politiker
 Susan Downey (* 1973), amerikanische Filmproduzentin
 Thomas Downey (* 1949), amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Downie (Begriffsklärung)